Szöllősi Zsigmond (1872–1953) író, hírlapíró
 Szöllősi Zsigmond (1875–?) ügyvéd